Ащисай — топоним:

Казахстан 
 Ащисай — село в Енбекшиказахском районе Алматинской области.

Россия 
 Ащисай — река в Оренбургской области.

См. также 
 
 Ашысай — село в Западно-Казахстанской области.
 Ачисай — село в Туркестанской области.